Аглар сын Умара (1817-1859) — правитель Гази-Кумуха, младший брат Абдурахман-хана.

Правление 
В 1847 году правителем Гази-Кумуха, Кураха и Хунзаха был избран Аглар-хан. Хаджи-Яхья потерпел поражение от Аглар-хана в бою за Шовкра. Несмотря на это, Аглар-хан иногда выручал Шамиля при трудных обстоятельствах. При дворе Аглар-хана в Гази-Кумухе работал завод по изготовлению пороха. Чтобы приобрести порох высокого качества, за ним приезжали из Цудахара, Акуши и других районов Дагестана. 

Аглар утвердился на ханском престоле в Кумухе. При активной поддержке русских он фактически стал неограниченным монархом Лакии. Во времена его властвования функции газикумухского ханства были сведены на нет. Свою жестокую политику Аглар-хан осуществлял с помощью вооруженных нукеров. Воинам было предоставлено право неограниченного произвола над членами сельских общин. К примеру, под предлогом наказания за убийство своего нукера, Аглар-хан захватил у сельского общества аула Кули пастбища Цалун и Кунзахалу. В ауле Хъусращи хан отобрал из общинных земель пастбище Молуцалу, из-за того, что ранее на этой земле была ханская крепость. В 1845 году чаринцы и хъусращинцы подняли восстание против непосильных ханских податей.

«Аглар-хан из Гази-Кумуха сообщил Шамилю, что он перейдет на его сторону и передаст Газикумухский округ и тамошнюю русскую крепость, если Шамиль убьёт Данияла. Причиной вражды между Аглар-ханом и Даниялом было то, что последний убил сына сестры Аглар-хана, которая была женой одного жителя Илису.
Мы слышали, будто перед смертью Аглар-хан сказал, что он не о чем не жалеет, кроме того, что умирает, не убив Данияла»

Примечания 

Правители Казикумухского ханства